Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Gouichi Motomura e André Sá 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Maurice Ruah (Campioni)
 Gouichi Motomura /  André Sá (finale)

 Adriano Ferreira /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Bernardo Martínez /  Marco Osorio (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1998